Malawi is bestuurlijk onderverdeeld in 28 districten, verdeeld over drie regio's. Het district Likoma ligt in het Mozambikaanse gedeelte van het Malawimeer en vormt hierdoor een exclave.

Zie ook 
 ISO 3166-2:MW